Holy Holy (band), een Australisch rockduo
 Holy Holy (David Bowie), een single van de Britse zanger David Bowie

Zie ook 
 Holy holy life, een single van de Nederlandse band Golden Earring
 Holy, holy, holy, Engels christelijk lied